Прічард ()

 Прічард — місто в штаті Алабама, США
 Прічард — статистично обумовлена місцевість в штаті Західна Вірджинія, США
 Прічард — невключена територія в штаті Міссісіпі, США

 Джеймс Прічард (* 1786 — † 1848) — англійський етнолог, який вперше об'єднав всі раси та народи Землі під єдиною назвою «Homo sapiens»
 Катарина Сусанна Прічард (* 1889 — † 1969) — австралійська письменниця та поетеса
 Люк Прічард (* 1985) — музикант, вокаліст і автор пісень англійського гурту The Kooks

Валлійські прізвища